Follow me ("seguimi" in inglese) può riferirsi a:

Film 
 Follow Me – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons
 Follow Me – cortometraggio del 1930 diretto da Harry Edwards
 Follow Me – documentario del 1969 diretto da Gene McCabe
 Follow Me! – titolo originale del film del 1972 Detective privato... anche troppo
 Follow Me – film del 1989

Musica 
 Follow Me – singolo di Amanda Lear del 1978
 Follow Me – album di Dominique van Hulst del 2006
 Follow Me – singolo dei Muse del 2012
 Follow Me – album di Isac Elliot del 2014
 Follow Me – singolo di Hardwell del 2015

Altro 
 Follow Me – in aviazione, cartello che invita gli aeromobili a seguire il veicolo-guida dalle piste al parcheggio
 Follow-me – nelle telecomunicazioni, il servizio che identifica le deviazioni di chiamata del proprio apparecchio telefonico. Tramite un codice, programmabile su ogni PABX (centrale telefonica), è possibile deviare le chiamate ricevute sul proprio interno telefonico verso un altro punto di risposta
 Follow Me! – programma televisivo britannico

Altri progetti